Manjak peut désigner :
 la langue mandjak ou manjaque ;
 Manjak, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vladičin Han, district de Pčinja.